La séquence signal  est une chaîne de 20 à 30 acides aminés qui destine la protéine synthétisée à un certain organite de la cellule. De manière imagée, on peut voir cette séquence signal comme le code postal du destinataire.

Lorsqu'elle est située à l'extrémité N terminale de la protéine on parle de peptide signal. Cette séquence d'adressage est située à l'extrémité N terminale de la protéine et codée par des codons situés en amont de l'ARNm de la protéine.

Une séquence signal peut devenir peptide signal grâce à un clivage protéolytique par une SPase qui est une signal peptidase.

Notes et références 

Sequence signal
Sequence signal